Flesh of My Flesh, Blood of My Blood — второй студийный альбом американского рэпера DMX, выпущенный в 1998 году. В чартах дебютировал на первом месте (продержась на нём три недели подряд) и разошёлся тиражом 670 000 экземпляров в первую неделю. Был сертифицирован трижды платиновым в США 15 декабря 2000 года от RIAA. «Flesh of My Flesh, Blood of My Blood» был выпущен в один год с дебютом DMX, It’s Dark and Hell Is Hot, что делает DMX вторым рэпером после Тупака Шакура, который выпустил два альбома в один год (Тупак в 1996 году выпустил «All Eyez On Me» и «The Don Killuminati: The 7 Day Theory»).

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы DMX
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Ruff Ryders Entertainment